

Реки 
 Кууль (приток Рывеема)
 Кууль (приток Ичувеема)

Персоналии 
 Кууль, Оскар Пээтерович (1924—1992) — председатель Опорно-показательного рыболовецкого колхоза имени С. М. Кирова, Герой Социалистического Труда